Strâmbeanu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Ion Strâmbeanu (1926–2010), cobzar și lăutar român.
 Andrei Strâmbeanu (1934–2021), scriitor și om politic moldovean.
 Julieta Strâmbeanu (1937–2018), actriță română de teatru și film, poetă.
 Mihaela Strâmbeanu (n. 1971), actriță moldoveană de teatru și film.

Vezi și
 Strîmbeanu